Luka Lenič, slovenski šahovski velemojster, * 13. maj 1988, Ljubljana.

Šah je začel igrati v mladih letih; z babico včasih po več ur, pa tudi s starši, čeprav v njegovi družini ni bilo nobenega tako resnega šahista. V osnovni šoli je igro izpopolnjeval pod mentorstvom Jožeta Koritnika, pozneje pa pod vodstvom osebnega trenerja Zlatka Bašagića.

Lenič je sodil med najbolj obetavne mlade šahiste. Naslove najboljšega v državi v »normalnem« šahu med fanti do 16 let osvajal v letih 1998, 2000, 2001, 2002 in 2003. Po osvojenih dveh balih na 11. Pirčevem in 15. Vidmarjevem memorialu, je leta 2003 na svetovnem prvenstvu med fanti do 16 let v Grčiji kot 32. nosilec z odličnim 13. mestom in naslovom svetovnega prvaka v kategoriji F-14, osvojil še tretji bal, ter s tem postal mednarodni mojster.

V pospešenem šahu je osvojil naslov državnega prvaka v letih 2000, 2001 in 2002, v letu 2003 celo med člani, ko je zmagal vseh 11 partij, ter naslov absolutnega  evropskega prvaka do 20 let na evropskem pospešenem prvenstvu leta 2003 v Budvi. Na Evropskem mladinskem prvenstvu v Turčiji 2004 je dosegel drugo mesto v kategoriji do 16 let.

Bil je član slovenske ekipe na 37., 38. in 39. šahovski olimpijadi.

Leta 2007 je dosegel naslov šahovskega velemojstra, trenutno (september 2021) je z ratingom 2627 najmočnejši slovenski igralec in 149. igralec sveta.

Je član šahovskega kluba ŽŠK Maribor.

Dosežki 
 1. mesto Državno prvenstvo za člane 2010
 1. mesto Državno prvenstvo za člane 2009	
 1. mesto Državno prvenstvo za člane 2008
 1. mesto Svetovno prvenstvo v kategoriji F-14, 2003

Komentar partije 
V časopisu Slamnik je Luka Lenič takole komentiral svojo partijo z Markusom Raggerjem na 11. Pirčevem memorialu.

 Markus Ragger (2265) – Luka Lenič (2361) [B11]
 Pirčev memorial (8), 2003
 1.e4 c6

 Poteza 1 ... c6 pomeni, da bo nastala varianta,ki se imenuje Caro-Kann. Poteza je zelo aktivna, saj je skoraj v vseh variantah beli doseže nejasno igra ...
 2.Sc3 d5
 3. Sf3 Lg4
 4. h3 Lxf3
 5. Dxf3 e6
 6. d3 Sf6
 7. Ld2
 Beli pripravlja veliko rokado in napad na kraljevem krilu. Če črni ne odreagira pravilno, lahko kmalu zaide v resne težave.
 7 ... Le7
 8. g4 Sfd7!

 Poteza je na videz malo čudna, a strategija je, da črni ne pusti lahkega »juriša« belih kmetov na kraljevi strani. Druga ideja te poteze je: ko bo beli rokiral na veliko stran, bo konj v veliko pomoč pri napadu na belo kraljestvo.
 9.O-O-O Sa6
 10.Dg3 d4!
 Zapiranje centra omogoča borbo po krilih ... Kdo bo dal komu mat?
 11. Se2 Db6
 12. g5 O-O-O
 13. h4 Sdc5
 14.Lh3 Sc7!
 Konj na a6 nima prave vloge, a na b5 bo ena najnevarnejših figur na tabli.
 15. Kb1 Sa4
 16. b3 Sb5
 17. Qe5
 [ 17. bxa4 Na3+ 18.Ka1 ( 18.Kc1 Db1#) 18...Sxc2#]
 17. ..Ld6
 18. Dxg7 Sa3+
 19. Kc1 Dc5
 20. c4 dxc3
 21. Lxc3 Sxc3
 22. Dxc3 Dxf2

 (-+ To je poziciji belega že skoraj izgubljena, saj se pokaže slab beli kralj in obupno slaba črna polja.
 23. Tde1 Sb5
 24. Dc4 Qe3+
 25.Kb2 Le5+
 26. d4 Txd4! 

 Efektno do zmage ...
 27.Sxd4 Lxd4+
 28.Kc2
 [ 28. Kb1 Sa3#]
 28...Sa3+ 0-1
-->

Viri 
 Bogdan Osolin: Luka Lenič-domžalski biser na poti do svetovnega velemojstra, lokalni časopis Slamnik , 2003

Zunanje povezave 
 
 

Rojeni leta 1988
Živeči ljudje
Slovenski šahovski velemojstri
Udeleženci 37. šahovske olimpijade